Свентокшиска () — варшавский топоним:

 Свентокшиска — улица в Варшаве.
 Свентокшиска — пересадочный узел Варшавского метрополитена:
 Станция Первой линии;
 Станция Второй линии.

Варшава